Das Movie Gallery Pro Classic 2009 war ein Tennisturnier für Damen in Dothan, Alabama. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 20. bis 26. April 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Dothan (Alabama)